Ревельо́н () — многозначный термин французского происхождения.

 Ревельон — русское правописание вплоть до начала XX века французского термина .
 Ревельон, Жан-Батист (1725—1811) — французский мануфактурщик, персонаж начала Великой французской революции.
 Дело Ревельона (26-28 апреля 1789) — парижский бунт, предтеча Великой французской революции.